

Geografia

Austria 
 Haslau bei Birkfeld – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz
 Haslau-Maria Ellend – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Hazlov